Касильда де Сильва и Фернандес де Энестроса, 14-я маркиза де Санта-Крус (; 3 апреля 1914, Мадрид — 5 января 2008, Мадрид) — испанская аристократка.

Биография 
Касильда родилась 3 апреля 1914 года в Мадриде. Её родителями были Мариано де Сильва-Базан и Карвахаль-Варгас, 13-й маркиз де Санта-Крус (1875—1940), и Касильда Фернандес де Энестроса и Салаберт, 3-я герцогиня де Санто-Мауро (1888—1987). У неё были брат Альваро и сестра Мария Луиза.

После получения образования в монастыре и начала Гражданской войны в Испании Касильда вынуждена была укрыться вместе с семьей в посольстве Аргентины. В октябре 1936 года Касильда вместе с сестрой покинула Испанию на корабле королевского военно-морского флота. В начале 1937 года за ними последовали их родители. Затем Касильда вернулась на родину и работала медсестрой-волонтером в Севилье до конца войны.

В середине 1938 года её брат Альваро де Сильва и Фернандес де Энестроса, маркиз дель-Висо и наследник рода, скончался на борту крейсера Canarias (C-21). Её отец тяжело болел, поэтому именно Касильда, будучи старшей дочерью, должна была заниматься возвращением семейного имущества, которое было конфисковано (в том числе дворец маркизов Санта-Крус) и коллекции искусств.

В сентябре 1940 года после смерти своего отца Мариано де Сильвы-Базана, 13-го маркиза де Санта-Крус, Касильда де Сильва унаследовала отцовское имущество и титулы дома Сильва.

В 1942 году в церкви Святого Марка в Мадриде Касильда вышла замуж за Хосе Фернандеса Вильяверде и Рока и Тогореса (1902—1988), сына консервативного политика Раймундо Фернандеса Вильяверде (1848—1905) и Анхелы Рока де Тогорес, 1-й маркизы де Посо-Рубио (1857—1934). Хосе Фернандес Вильяверде был одним из наиболее видных дипломатов режима Франко.

В 1951 году после смерти своей бабки Марии Луизы де Карвахаль-Варгас, 4-й герцогини де Сан-Карлос (1853—1947), Касильда унаследовал титул 5-й герцогини де Сан-Карлос. Впоследствии оа также унаследовала титулы графини де Карвахаль и Кастильехо.

В течение 1958—1972 годов, когда её муж служил послом Испании в Великобритании, Касильда была руководителем испанской диаспоры в британской столице и сторонницей восстановления монархии в Испании. В круг её общения входили британские политики из партии тори, такие как Ричард Батлер и сэр Алек Дуглас-Хьюм, а также лейбористы и испанские республиканцы, среди них Салвадор де Мадарьяга и Хуан Негрин.

В 1976 году король Испании Хуан Карлос I назначил Касильду де Сильва председателем испанского Красного Креста. В 1977 году она была избрана вице-президентов Международной Лиги Красного Креста и Красного Полумесяца. В 2007 году она была награждена медалью Генри Дэвисона.

В 1987 году после смерти своей матери 76-летняя Касильва де Сильва унаследовал титул 4-й герцогини де Сан-Мауро и графини де Эстрадас.

5 января 2008 года Касильда де Сильва скончалась в Мадриде в возрасте 93 лет. Она была похоронена на территории своего имения Паласио де лос Орнильос в Сантандере.

Дети 
В браке с Хосе Фернандесом Вильяверде у Касильды было четверо детей:

 Альваро Фернандес-Вильяверде и Сильва (род. 1943, Лондон), 15-й маркиз де Санта-Крус, 5-й герцог де Санта-Мауро, 6-й герцог де Сан-Карлос, 17-й маркиз дель-Висо, 5-й маркиз де Посо-Рубио
 Касильда Фернандес-Вильяверде и Сильва (род. 1945, Мадрид), 3-я графиня де Карвахаль
 Хосе Карлос Фернандес-Вильяверде и Сильва (род. 1947, Мадрид), 8-й граф де Эстрадас
 Рафаэль Фернандес-Вильяверде и Сильва (род. 1949, Мадрид), 12-й маркиз де Арсикольяр.

Титулы 
 14-я маркиза де Санта-Крус-де-Мудела
 5-я герцогиня де Сан-Карлос
 4-я герцогиня де Санто-Мауро
 12-я маркиза де Вильясор
 16-я маркиза дель-Висо
 16-я маркиза де Арсикольяр
 3-я графиня де Сан-Мартин-де-Ойос
 2-я графиня де Карвахаль
 2-я графиня де Эстрадас.

Награды 
 Орден Изабеллы Католической
 Крест Морских заслуг
 Орден Благотворительности
 Орден Полярной звезды
 Медаль Генри Дэвисона Красного Креста.

Генеалогия

См. также 
 Герцог де Сан-Карлос
 Герцог де Санто Мауро

Источники 
 Javier Baeza Valero (2008—2009) III estudio sobre: Casas nobles de España

Графы Испании
Герцоги Испании
Маркизы Испании
Гранды Испании
Кавалеры ордена Изабеллы Католической
Командоры Большого креста ордена Полярной звезды